Сербский — относящийся к Сербии или сербам. Также может означать:
 Сербский язык — один из славянских языков.

Фамилия 
 Сербский, Виктор Соломонович (1933—2011) — советский и российский поэт и библиофил.
 Сербский, Владимир Петрович (1858—1917) — российский психиатр, профессор, один из основоположников судебной психиатрии в России.

 Сербская, Зинаида Владимировна (1883—1919) — деятель просвещения начала XX века, дочь В. П. Сербского и жена К. А. Кузнецова.
 Сербский — посёлок, существовавший на территории Чебулинского района Кемеровской области.